Олесунн — місто в Норвегії.
 Олесунн (футбольний клуб) — норвезький футбольний клуб із однойменного міста.
 Олесунн (аеропорт) — аеропорт, що обслуговує місто Олесунн

Див. також 
 Ню-Олесунн

Багатозначні терміни